

Cinema e televisione 
IFC  – rete televisiva statunitense
IFC  – rete televisiva canadese
IFC Films  – casa di distribuzione cinematografica statunitense

Altro 
 International Finance Corporation  – Società finanziaria internazionale, agenzia della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo
 Istituto di fisiologia clinica – istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche
International Finance Centre – grattacielo di Hong Kong